Землетрясение магнитудой 3,9 произошло 10 августа 2010 года в 00:51:10 (UTC) в Центральной Калифорнии, субрегионе Северной Калифорнии (США), в 2,2 км к северу от города . Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 5,3 километров. 

Землетрясение ощущалось в Аромас, , , Лос-Альтос, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сан-Хуан-Батиста, . Подземные толчки ощущались в районе залива Монтерей и полуострова Сан-Франциско, а также в районе  и населённых пунктах до Фресно и .

В результате землетрясения сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Тектонические условия региона 
Округа Монтерей и Сан-Бенито, на границе которых произошло землетрясение, находятся в Калифорнии — регионе, который имеет долгую историю разрушительных землетрясений. Сильные землетрясения происходят здесь вдоль разломной системы Сан-Андреас — основной геологической границы между тектоническими плитами Северной Америки и Тихого океана, которая проходит через большую часть штата Калифорния. 

Зона субдукции Каскадия простирается под округами Гумбольдт и Дель-Норте, простираясь от мыса Мендосино до Тихоокеанского побережья на северо-западе. Эта зона способна вызвать землетрясения магнитудой 9 или более, которые происходят в среднем раз в 500 лет. Последнее такое событие произошло в 1700 году. Учёные выяснили, что частичные разрушения в сейсмической зоне Каскадия, происходящие в её южной половине (которая простирается в Северную Калифорнию), приводили к землетрясениям магнитудой 8 или более. Очень сильные землетрясения, происходящие вблизи побережья, могут вызвать разрушительные колебания почвы и волны цунами. Почвы на равнинных районах вдали от крупных разломов могут подвергаться разжижению. На крутых склонах возможно возникновение оползней.

Примечания 

Землетрясения в США
Центральная Калифорния
Стихийные бедствия в США 2010 года
Август 2010 года